Sonora pode referir-se a:

Em geografia:
Deserto de Sonora - um deserto na fronteira entre México e Estados Unidos
Sonora - um dos 31 estados do México
Sonora (Califórnia) -  uma cidade na Califórnia (Estados Unidos)
Sonora (Texas) - uma cidade no Texas (Estados Unidos)
Sonora (Mato Grosso do Sul) - um município no Mato Grosso do Sul (Brasil)

Outros significados:
Sonoras - gravações de entrevistas realizadas por repórteres
Terra Sonora - website de músicas

Desambiguação